Carlock peut désigner : 

 , un producteur de musique américain.
 Keith Carlock, un batteur américain.
 , un metteur en scène américain.

 Carlock, un village du comté de McLean dans l'Illinois, aux États-Unis.